Кореку́рсия — в теории категорий и информатике тип операции, дуальный к рекурсии. Обычно корекурсия используется (совместно с механизмом ленивых вычислений) для генерации бесконечных структур данных.

Общие замечания 
Правило использования корекурсии на коданных дуально правилу применения рекурсии на данных. Вместо свёртывания структуры данных с использованием результата рекурсивно полученного  на основе значения для базисного случая, корекурсия развёртывает результат на основе начального значения. Необходимо отметить, что корекурсия создаёт потенциально бесконечные структуры данных, в то время как обычная рекурсия анализирует (разбирает) по необходимости конечные структуры данных. Обычная рекурсия неприменима к коданным, поскольку процесс анализа может никогда не остановиться. Соответственно, корекурсия не может производить данные, поскольку данные всегда конечны; но каждый частичный результат продуктивной  корекурсии конечен и может быть интерпретирован как данные.

Примеры 
Пример использования механизма корекурсии на языке Haskell (вычисление бесконечного списка чисел Фибоначчи):
fibs = 0 : 1 : next fibs
       where
       next (a:b:c) = (a+b) : next (b:c)

Другой пример — вычисление бесконечного списка простых чисел:
primes = next [2..]
         where
         next (x:xs) = x : next [ y | y <- xs, rem y x /= 0 ]
Данная функция (неэффективно) реализует алгоритм «Перебор делителей».

Приведённые примеры на языке Haskell не совсем корректны, поскольку в языке нет идиомы коданных. В указанных примерах коданные только эмулируются при помощи неограниченно-определённого («бесконечного») списка.

См. также 
 Коиндукция
 Рекурсия

Примечания

Литература 
 

Теория категорий
Рекурсия